Charles Simons (voetballer) (1906-1979), een voormalig Belgisch voetballer
 Charles Simons (1823-1890), een voormalig Belgisch volksvertegenwoordiger